Дубравци могу бити:

 Дубравци (Канфанар), насељено мјесто у општини Канфанар, Република Хрватска
 Дубравци (Нетретић), насељено мјесто у општини Нетретић, Република Хрватска